EGB steht als Abkürzung für:

 Elektronisches Grundbuch
 Elektrostatisch gefährdete Bauteile
 Erweiterte Grundbefähigung, siehe Spezialisierte Kräfte des Heeres mit erweiterter Grundbefähigung
 Erzgebirgsbahn
 Europäischer Gewerkschaftsbund
 Evangelikale Gemeinde Baden
 Evangelischer Gemeinschaftsbund, eine Partei in der Weimarer Republik
 Evangelisches Gottesdienstbuch

 

EGB